Po peut désigner :

Géographie 
 Le Pô, fleuve italien
 Le Pô, ancien département français tirant son nom du fleuve précédent
 Po (ou Poo), paroisse de la localité de Llanes, dans les Asturies, en Espagne
 Pô, un département du Burkina Faso
 Pô, la commune et le chef-lieu du département de Pô au Burkina Faso
 Pô, la commune rurale du département de Kyon au Burkina Faso
 Pó, une freguesia portugaise

Patronyme 

 Po (ou Pô) est un patronyme commun en Corse et en Italie.

Autres 

 Po (Taoïsme) : Selon un ancien concept repris par le taoïsme, dans le corps humain résident trois forces spirituelles (hun) et sept forces vitales (po) (三魂七魄). Si les Hun  (Taoïsme) sont responsables des aspects spirituels et de l’intelligence, un corps habité par les seuls po est bête et méchant. Voir Jiangshi
 Po, personnage de la série Les Télétubbies
 Po, format utilisé pour la traduction des programmes sous Linux
 Po!, groupe de musique anglais
Po, personnage du film d'animation Kung-Fu Panda

Sigles, abréviations et symboles 
 Po :
 symbole de l'élément chimique Polonium,
 abréviation de pétaoctet, une unité informatique qui représente 1 000 To.
 parfois employé comme apocope du mot politique, notamment pour désigner les institutions  ;

 PO ou P.O. :
« Purchase Order », qu’on traduit par « Bon de commande » en français,
Proche‐Orient, région du monde entre l’Afrique et l’Asie,
Platforma Obywatelska, Plate-forme civique, parti politique polonais,
 sigle de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, ancienne compagnie française de chemin de fer,
les P.O., abréviation utilisée pour désigner le département des Pyrénées-Orientales.
 sigle de « pièce d'or » dans les jeux de rôle,
 sigle de « parcours d'obstacle » à l'armée,
 abréviation de « partie opérative » dans les systèmes télécommandés ou automatisés,
 abréviation de « prêtre-ouvrier »,
 « petites ondes », désignant une partie des moyennes fréquences,
 « plan originel », élément de base de la théorie picturale de Vassily Kandinsky dans Point et ligne sur plan,
 « porte oculaire », utilisé en astronomie,
 « pleine ouverture », utilisé en photo,
« product owner », utilisé en gestion de projets numériques, comme le Scrum,
 « prélèvements obligatoires », en économie,
« Propriétaire occupant », utilisé dans le secteur du logement et de l'amélioration de l'habitat.
 po, ou p.o., ou P/O, formule utilisée lorsque l'on signe par ordre d'un tiers : pour ordre ; suivi du nom du requérant (en français). La formule latine pp (per procurationem) est utilisé par les Anglais.
 Pouce (unité) au Canada.

Codes 

 PO, Portugal, selon la liste des codes de pays FIPS 10-4,
 PO, Polar Air Cargo, selon la liste des codes IATA,
 PO, province de Pontevedra, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole,
 PO, nome du Dodécanèse (capitale Rhodes) en tête des immatriculations grecques.

Voir aussi 
 

Code
Symbole chimique